La grande razzia  (Táin Bó Cúailnge) – poema epico irlandese 
La grande razzia (Razzia sur la chnouf) – romanzo di Auguste Le Breton del 1954
La grande razzia (Razzia sur la chnouf) – film del 1954 diretto da Henri Decoin